Robert-Koch-Straße steht für:
 Robert-Koch-Straße (Boxberg/O.L.), siehe Liste der Kulturdenkmale in Boxberg/O.L. #Liste der Kulturdenkmale in Reichwalde
 Robert-Koch-Straße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Strehlen (Dresden)
 Robert-Koch-Straße (Erfurt), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Löbervorstadt
 Robert-Koch-Straße (Plauen), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Reichenbacher Vorstadt (Plauen)
 Robert-Koch-Straße (Pulsnitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Pulsnitz
 Robert-Koch-Straße(Schwarzenberg/Erzgeb.), siehe Liste der Kulturdenkmale in Schwarzenberg/Erzgeb.
 Robert-Koch-Straße (Wilkau-Haßlau), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wilkau-Haßlau
 Robert-Koch-Straße (Witten), siehe Liste der Baudenkmäler in Witten

Siehe auch:
 Robert-Koch-Platz
 Kochstraße